Вызов ИААФ по многоборью (IAAF Combined Events Challenge) — серия легкоатлетических многоборий, организованная Международной Ассоциацией Легкоатлетических Федераций, для женщин — семиборье, для мужчин — десятиборье. Победитель определяется по очкам, набранным в трех соревнованиях. Очки определяются по таблице Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций. Таблица для женщини для мужчин.

Соревнования 

 Летние олимпийские игры
 Чемпионат мира по легкой атлетике

 Игры Содружества
 Francophonie Games
 Mediterranean Games
 Universiade

 African Combined Events Championships
  Чемпионат Азии по лёгкой атлетике
 Asian Games
  Чемпионат Европы по лёгкой атлетике
 European Cup Combined Events
 Pan American Combined Events Cup
 Oceania Combined Events Championships
  Чемпионат США по лёгкой атлетике

Результаты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
Официальный сайт

Международные соревнования по лёгкой атлетике
Многоборья
Соревнования IAAF